Um Míssil de campo de batalha (BRBM), é um tipo de Míssil balístico com alcance na área de um campo de batalha, ou seja: menos de 100 km.

Mísseis